Sântandrei se poate referi la:

Sântandrei, Bihor
Sântandrei, Hunedoara
 Sântandrei, sărbătoare creștină, pe 30 noiembrie, în cinstea Sfântului Apostol Andrei